

Geografia 
 São Jorge – elenco località portoghesi e brasiliane

Onomastica  
 Jorge – variante in altre lingue del nome proprio di persona italiano maschile Giorgio

Persone 
 Artur Jorge (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Kurious Jorge (...) – rapper statunitense
 Lídia Jorge (1946) – scrittrice portoghese
 Omar Jorge (1956) – calciatore argentino
 Orlando Jorge Mera (1966-2022) – politico dominicano, figlio di Salvador Jorge Blanco
 Rui Jorge (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatoreportoghese
 Salvador Jorge Blanco (1926-2010) – politico dominicano
 Seu Jorge (1970) – cantautore e attore brasiliano